Кенија се први пут појавила на Олимпијским играма 1956. године и од тада Кенија је слала своје спортисте на све наредне одржане Летње олимпијске игре осим игара одржаних 1976. и 1980. године.

На Зимске олимпијске игре Кенија је почела да шаље своје представнике почевши од 1998. године и од тада је редовно учествовала на свим наредним играма. Представници Кеније закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеиру су освојили 100 олимпијских медаља а од тога чак 31 златну.

Национални олимпијски комитет Кеније (-{National Olympic Committee Kenya}-) је основан 1955. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Освојене медаље на ЗОИ

Спољашње везе 
 
 

Кенија на олимпијским играма